Pseudeutropius är ett släkte av fiskar. Pseudeutropius ingår i familjen Schilbeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Pseudeutropius